Кубок мира по водному поло среди мужчин 1991 () — 7-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 16 по 21 июля 1991 года, в городe Барселона. Победителем турнира в первый раз стала сборная США.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1991 год в водном поло